Karmaly (, em tchuvache: Кармал) é uma cidadezinha do centro da Rússia europeia, que faz parte do Raïon Alikovskij.

História 

Até 1927 fazia parte da cidade de Alikovo.

Cidadãos notórios 
 Nikita Larionovič Larionov (1932-2014), escritor e poeta

Bibliografía 
 В. К. Магницкий, "Чувашские языческие имена".
 Л. И. Ефимов, «Элĕк Енĕ», Элĕк, 1994.
 «Аликовская энциклопедия», редколлегия: Ефимов Л. А., Ефимов Е. Л., Ананьев А. А., Терентьев Г. К., Шупашкар, 2009, ISBN 978-5-7670-1630-3.
 «Аликовскому району 75 лет», под ред. Ефимова Л. А., Шупашкар, 2002.
 Тăван Атăл, журнал, "Вăй патăр элĕксем" Шупашкар, №6, 1996.

Ligações externas 

 Site oficial

Cidades da Chuváchia